Józef Zygmunt (ur. 1895) – szewc, żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 25 lutego 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Zygmunt (1896–1931) – starszy sierżant Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari

Uwagi

Przypisy